Love Yourself – album di Prudence Liew del 2000
 Love Yourself – singolo di Justin Bieber del 2015
 Love Yourself – singolo di Mary J. Blige del 2017
 Love Yourself (Kimi ga kirai na kimi ga suki) – singolo dei KAT-TUN del 2010
 Love Yourself: Her – EP dei BTS del 2017
 Love Yourself: Tear – album dei BTS del 2018
 Love Yourself: Answer – raccolta dei BTS del 2018